Jacques Le Paulmier

 Jacques Le Paulmier de Grentemesnil (1587-1670), écrivain français ;
 Jacques Le Paulmier (1624-1701), militaire et écrivain français, neveu du précédent.